Не путать с бывшим французским теннисистом Lionel Roux (см. :en:Lionel Roux).

Лионе́ль Ру (; ) — французский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции
Тренеры по кёрлингу Франции